Das Aimchess US Rapid war ein über das Internet veranstaltetes Schnellschachturnier, das vom 28. August 2021 bis zum 5. September 2021 stattfand. Es war insgesamt das neunte Turnier und das sechste Regular-Turnier der Champions Chess Tour 2021. Der Gewinner war Magnus Carlsen.

Übertragung 
Das Turnier wurde im Internet unter anderem kostenlos auf Chess24.com übertragen und in mehreren Sprachen kommentiert.

Modus 
 Für das Turnier war ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar ausgelobt, 30.000 Dollar davon erhielt der Sieger.

Teilnehmer

Ergebnisse

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 28. bis 30. August 2021 statt.

Die ersten acht Spieler qualifizierten sich für das Viertelfinale. Bei Punktegleichheit wurde durch eine Feinwertung über die Reihenfolge entschieden.

Play-offs 

Die Play-offs fanden vom 31. August bis 5. September 2021 statt.

*Diese Spieler haben sich jeweils im Tie-Break durchgesetzt.

²Nach der Krankmeldung von Firouzja wurde das Minimatch um Platz 3 abgesagt.

Weblinks 

 Offizielle Internetseite der Champions Chess Tour 2021
 Vorrunde bei Chess24
 Play-offs bei Chess24

Einzelnachweise 

Schachturnier
Schachveranstaltung 2021
Sportveranstaltung im Internet